Теорема Бибербаха о кристаллографической группе
Теорема Бибербаха о максимальном свойстве шара